Пётр Себастьян Зелиньский (; 20 мая 1994, Зомбковице-Слёнске, Польша) — польский футболист, полузащитник итальянского клуба «Наполи» и сборной Польши.

Карьера

Клубная 
Пётр Зелиньский начинал карьеру футболиста в клубе «Ожель» из своего родного города. В 2007 году оказался в системе подготовки клуба «Заглембе» (Любин). Четыре года спустя перешёл в молодёжную команду итальянского «Удинезе».

Полузащитник дебютировал в Серии А 2 декабря 2012 года в матче против «Кальяри», заменив на последней минуте встречи Антонио Ди Натале.
22 августа 2013 года Зелиньский впервые сыграл в Лиге Европы. В первом матче раунда плей-офф против либерецкого «Слована» польский футболист вышел на замену вместо Джампьеро Пинци.

4 августа 2016 года подписал пятилетний контракт с клубом «Наполи».

В сборной 
Пётр Зелиньский выступал за юношеские сборные Польши различных возрастов, начиная с 15-летнего. 14 ноября 2012 года футболист впервые сыграл за молодёжную сборную. Футболист вышел на товарищеский матч с командой Боснии и Герцеговины в стартовом составе, а в перерыве уступил место на поле Мариушу Рыбицкому.
В товарищеском матче со сверстниками из Латвии полузащитник с передачи Павела Вшолека забил первый гол за «молодёжку».

В главной сборной страны Зелиньский дебютировал 4 июня 2013 года в товарищеском матче с Лихтенштейном, заменив во втором тайме встречи Камиля Гросицкого
Три дня спустя футболист принял участие и в матче отборочного турнира к чемпионату мира—2014 со сборной Молдавии.
14 августа в товарищеском матче с датчанами полузащитник забил первый гол за национальную сборную, реализовав передачу Матеуша Клиха.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 74 / забито голов: 9; победы: 35, ничьи: 17, поражения: 22.

Достижения 
 «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Наполи»